USS Montgomery war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy:

USS Montgomery (1776)
USS Montgomery (1813)
USS Montgomery (1861)
USS Montgomery (C-9)
USS Montgomery (DD-121)
USS Elmer Montgomery (DE-1082)

Siehe auch SS Richard Montgomery

Montgomery